Dele ist der Familienname folgender Personen:

 Bison Dele (1969–2002), US-amerikanischer Basketballspieler
 Gilbert Dele (* 1964), französischer Boxer

DELE steht als Abkürzung für:
 Diplomas de Español como Lengua Extranjera, Sprachzertifikate des Instituto Cervantes

Siehe auch:
 Delle (Begriffsklärung)

Abkürzung